Свети Андрија може да се односи на:

 Андрија Првозвани, Свети Андреј Првозвани, хришћански светац, први Христов апостол
 Свети Андрија (Комижа), насеље на острву Светац (или Свети Андрија), у саставу града Комиже, Хрватска
 Светац (острво) (hr), острво у хрватском делу Јадранског мора из групе Вишких острва
 Свети Андрија (Елафити), острво у хрватском делу Јадранског мора из групе Елафитских острва
 Црвени оток (hr), острво у хрватском делу Јадранског мора поред Ровиња